Списак народних хероја чије презиме почиње на слово И, за остале народне хероје погледајте Списак народних хероја:

 Махмут Ибрахимпашић Машо (1922–1944) за народног хероја проглашен 15. новембра 1944. године.
 Војо Ивановић (1914–1980) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године. 
 Драгиша Ивановић (1914–2001) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године. 
 Милун Ивановић (1910–1943) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године. 
 Петар Ивановић Перица (1925–1945) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године.
 Тома Ивановић Мачкатовац (1923–1943) за народног хероја проглашен 9. октобра 1953. године. 
 Војислав Иветић (1920–1943) за народног хероја проглашен 5. јула 1951. године.
 Антоније Ивић (1919–1944) за народног хероја проглашен 24. јула 1953. године.
 Љубомир Ивковић Шуца (1910–1983) Орденом народног хероја одликован 9. октобра 1953. године.
 Обрен Ивковић (1911–1972) Орденом народног хероја одликован 24. јула 1953. године.
 Љубо Илић (1905–1994) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године. 
 Милан Илић Чича (1886–1942) за народног хероја проглашен 25. септембра 1944. године. 
 Милан С. Илић (1921–1942) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године. 
 Саво Илић (1914–1943) за народног хероја 20. децембра 1951. године.
 Радо Иршич (1910–1941) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.

Напомене

Референце

Литература